Меженіна — жіноча форма прізвища Меженін.
 Меженіна Валерія Олександрівна — тренер-викладач, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Меженіна Єлизавета Петрівна (1919—2007) — український медик, ортопед-травматолог, організатор охорони здоров'я, доктор медичних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України.

Примітки